Проня може да се отнася за:

Реки 
 Проня (приток на Ока)
 Проня (приток на Сож)

Вижте също 
 Прония
 Прон